Камилу Аугушту Миранда Ребошу Вас (, , Авиш, Португалия — , Коимбра, Португалия) — португальский военный деятель и колониальный администратор, генерал-губернатор Анголы (1966—1972).

Биография 

Окончил пехотное училище.

 1950—1955 гг. — начальник службы снабжения пехотного полка в Луанде,
 1957—1958 гг. — прошел переподготовку для руководящих кадров,
 1960—1966 гг. — командовал рядом военных соединений в Анголе,
 1966—1972 гг. — генерал-губернатор Анголы.

Награды

Источники 

http://ultramar.terraweb.biz/06livros_camilorebochovaz.htm

Генерал-губернаторы Анголы
Военачальники Португалии
Политики Португалии